(1980 -), musicien belge ;
 Jules Merckaert (1872 - 1924), peintre belge.